

Wydarzenia 

 Bitwa pod Linkos pomiędzy Macedonią a Ilirami